Krot, woning in een krotten- of sloppenwijk
 Krijsende Krot, gebouw in de Harry Potter-franchise
 Een krot van een kot, album uit een stripreeks
 't Krotje, voormalig jongerencentrum in Groningen

Zie ook
 Kroot